Цанев — болгарская фамилия; имеет женскую форму Цанева.
 Цанев, Ангел (1912—2003) — болгарский коммунистический политик, участник партизанского движения 1940-х годов, руководитель Военного отдела ЦК БКП во второй половине 1960-х.
 Цанев, Георги (1895—1986) — болгарский критик, литературовед, историк литературы, педагог, профессор.
 Цанев, Стефан (род. 1936) — болгарский драматург, поэт и писатель.
 Бленика (настоящие имя и фамилия — Пенка Денева Цанева); 1899—1978) — болгарская писательница и переводчица. 
 См. также 
 Цан
 Цан (фамилия)